Пиня́ев — мордовская фамилия, образованная от мордовского мужского имени Пиняй. Известные носители:
 Пиняев, Анатолий Фёдорович (1948—2013) — кришнаитский проповедник, первый русский кришнаит.
 Пиняев, Георгий Андреевич (1919—1940) — танкист, Герой Советского Союза.
 Пиняев, Иван Данилович (род. 1923) — мордовский писатель.
 Пиняев, Сергей Максимович (род. 2004) — российский футболист.

См. также 
 Пеняев